Lem, családnév
 Stanisław Lem (1921–2006) lengyel science fiction-író
 Lem kanadai együttes